Savage kan syfta på:

 Savage (efternamn) – ett efternamn, flera personer
 Savage (auktor) – auktorsförkortning för flera personer
 Savage (album) – ett studioalbum av Eurythmics som släpptes i november 1987
 Savage (Eurythmics) – en sång på albumet
 Savage (datorspel) – ett datorspel för Amiga
 Savage (rappare) (1981–), en nyzeeländsk rappare
 Savage (videoalbum) – ett videoalbum från 1988 av Eurythmics
 Savage, Minnesota – en stad i Minnesota, USA
 North American AJ Savage – ett amerikanskt attack- och bombflygplan (1948)